Суперкубок КАФ () — одноматчевий футбольний турнір, аналог європейського Суперкубку УЄФА, що проводиться Африканською конфедерацією футболу. У турнірі беруть участь переможці Ліги чемпіонів КАФ та Кубка Конфедерації КАФ. Проводиться з 1993 року . До 2004 року розігрувався між переможцями Ліги чемпіонів та Кубка володарів кубків КАФ.

Матчі

Переможці

По країнах

По турнірах

Примітки

Посилання 
 Суперкубок КАФ на офіційному сайті CAFonline.com 
 Статистика на сайті RSSSF.com 
 Статистика на сайті soccerway.com

КАФ
Міжнародні клубні футбольні змагання